Макинка — имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов.
 Макинка — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. 
Макинка — до 1945 г. название города Макинск Буландинского района Акмолинской области Казахстана.
 Макинка, Дерби (1965—1993) — замбийский футболист, игрок сборной Замбии.

См. также 
 Макинск (значения)